Симптотермальный метод распознавания плодности (СТМРП) − метод естественного планирования семьи. Симптотермальный метод сочетает в себе температурный, календарный и цервикальный метод (метод Биллингса)  определения плодности, благодаря чему отличается от вышеназванных методов большей точностью и надёжностью. Большая эффективность данного метода планирования семьи обеспечивается за счёт уменьшения погрешностей в измерениях отдельных параметров и анализа этих признаков в совокупности.

Суть метода 

Женщина обладает способностью к зачатию во время определённого периода менструального цикла. Фертильный период (когда зачатие возможно) включает в себя несколько дней до и после овуляции. В среднем, овуляция наступает на четырнадцатый день менструального цикла (при 28-дневном цикле), однако у каждой женщины существуют индивидуальные особенности его протекания. Для составления наиболее полной картины менструального цикла наблюдают сразу за несколькими показателями:

 базальная температура
 цервикальная слизь
 изменение положения шейки матки, степени её открытости и мягкости
 физиологические показатели овуляции.

Результаты наблюдений заносят в таблицу, по которой и определяют границы фертильного периода цикла. В это время следует воздерживаться от половых сношений при откладывании беременности. Для женщин, желающих зачать ребёнка, также рекомендуется использовать симптотермальный метод с целью определения наиболее благоприятных для этого дней цикла.

Эффективность 
Индекс Перля (вероятности незапланированного зачатия) при правильном использовании метода составляет 0,3.. Это значит, что при использовании метода для откладывания зачатия в течение 1 года у 3 пар из 1000 наступает незапланированная беременность. Такой результат достигается только при правильном понимании и соблюдении правил использования метода.

Особенности применения метода 
 Наблюдения требуют около 10 минут в день.
 Для успешного применения метода важно понимание физиологических процессов.
 Ежедневные наблюдения способствуют развитию самодисциплины.
Необходимость воздержания от соитий в плодный период при откладывании зачатия.

См. также 
 Овуляция
 Менструальный цикл
 Календарный метод
 Планирование семьи

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Здоровье» 21 Апреля 2010
 Контрацепция. Пусть все будет вовремя. ISBN 5-902781-05-1 — Симптотермальный метод
 Любите друг друга. Физиологические методы распознавания плодности
 Всё о контрацепции. Симптотермальный метод на сайте ''citycat.ru

Методы естественной контрацепции